Ernesto Constantino de Hesse-Philippsthal (en alemán, Ernst Konstantin von Hessen-Philippsthal; Philippsthal, 8 de agosto de 1771-Meiningen, 25 de diciembre de 1849) fue un miembro de la Casa de Hesse y landgrave de Hesse-Philippsthal desde 1816 hasta su muerte.

Biografía 
Ernesto Constantino era el menor de los hijos del landgrave Guillermo de Hesse-Philippsthal (1726-1810), fruto de su matrimonio con Ulrica Leonor (1732-1795), hija del conde Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld.

Hasta 1796 fue un oficial en el servicio holandés. En 1797, adquirió una fábrica de porcelana en Volkstedt (un suburbio de Rudolstadt), que vendió dos años más tarde.

En 1808 se convirtió en gran chambelán de Jerónimo Bonaparte, rey de Westfalia. Tras la disolución del Reino de Westfalia, Ernesto Constantino sucedió a su hermano, Luis, como landgrave de Hesse-Philippsthal en 1810. También se reincorporó al servicio holandés, donde fue nombrado general.

Matrimonio e hijos 
Ernesto Constantino contrajo matrimonio el 10 de abril de 1796 en Rudolstadt con su primera esposa, Luisa (1775-1808), una hija del príncipe Federico Carlos de Schwarzburgo-Rudolstadt (1736-1793), con quien tuvo los siguientes hijos:
 Federico Guillermo (1797-1797).
 Fernando (1799-1837).
 Jorge Gustavo (1801-1802).
 Carlos II (1803-1868), quien le sucedió como landgrave de Hesse-Philippsthal y desposó en 1845 a la duquesa María de Wurtemberg (1818-1888).
 Francisco (1805-1861), creado barón de Falkener en 1841; desposó en 1851 morganáticamente a Mary Catharine Kohlmann (1819-1904).

Contrajo matrimonio con su segunda esposa el 17 de febrero de 1812 en Kassel. Ella era su sobrina, Carolina (1793-1872), una hija de su hermano mayor, el príncipe Carlos de Hesse-Philippsthal. De este segundo matrimonio tuvo los siguientes hijos: 
 Victoria (1812-1837).
 Guillermo Eduardo (1817-1819).

Ancestros

Referencias 
 Johann Samuel Ersch: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer ... p. 297 f.
 Otto Wigand: Wigand's Conversations-lexikon p. 633
 Genealogisches Staats-Handbuch p. 93

Landgraves de Hesse-Philippsthal
Casa de Hesse
Alemanes del siglo XVIII
Alemanes del siglo XIX
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica